Lenaeus ist der Name von

 Pompeius Lenaeus († nach 35 v. Chr.), römischer Schulleiter und Übersetzer
 Johannes Canuti Lenaeus (1573–1669), schwedischer lutherischer Geistlicher, Erzbischof von Uppsala